«Нью-Джек-Сити» () — американский криминальный боевик режиссёра Марио Ван Пиблза, также являющийся его дебютным фильмом. Первый показ фильма состоялся на кинофестивале «Сандэнс» 17 января 1991 года, а общенациональная премьера в США — 8 марта этого же года.

Сюжет 
Гарлем, негритянский квартал Нью-Йорка. Главный герой — Нино Браун, занимающийся торговлей наркотиками. Ему противостоят гангстеры из других группировок и полицейские.

В ролях

Критика 
Фильм получил положительные отзывы критиков. Отмечалась актёрская игра, сценарий и саундтрек. Роджер Эберт из «Chicago Sun-Times» поставил фильму оценку три с половиной звезды по четырёхбалльной шкале, отметив:

Еженедельник «Time Out» описал ленту как типичный пример blaxploitation-фильма.

При бюджете $8 000 000 фильм собрал в прокате свыше $47 600 000

Примечания

Ссылки 

  
 
 
 New Jack City  official site at WarnerVideo.com 
 New Jack City movie review by Janet Maslin for the New York Times (1991)
 Cooper, Barry Michael (2011, March 16). «New Jack, New Jack: Big City of Dreams.» Baltimore City Paper.

Фильмы Марио Ван Пиблза
Фильмы Warner Bros.
Дебютные фильмы кинорежиссёров
Фильмы США 1991 года
Фильмы на английском языке
Фильмы о Нью-Йорке
Фильмы о хип-хопе
Фильмы про организованную преступность
Криминальные фильмы США
Фильмы-боевики США
Фильмы-триллеры США
Фильмы-драмы США
Неонуар